Markowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Nikolajewitsch Markowitsch (1830–1907), ukrainisch-russischer Ethnograph, Jurist, Philanthrop und Musiker
 Erich Markowitsch (1913–1991), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Hans J. Markowitsch (* 1949), deutscher Psychologe
 Helga Markowitsch (* 1944), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Afanassi Wassiljewitsch Markowitsch (1822–1867), russische Schreibweise von Opanas Markewytsch, Ethnograph und Volkskundler

Markowitsch steht für:
 Weingut Gerhard Markowitsch, österreichisches Weingut
 Markowitsch & Scheid, österreichisches Unternehmen, siehe Ögussa #Markowitsch & Scheid

Siehe auch:
 Marković
 Marcovich
 Meller Marcovicz